

Botanique 
 artichaut, plante potagère et légume dont on consomme le réceptacle floral ;
 artichaut de Jérusalem, autre nom du topinambour ;
 artichaut des Indes, nom donné autrefois à la patate douce ;
 artichaut d'Espagne, autre nom du pâtisson ;
 artichaut d'Israël, autre nom du pâtisson ;
 artichaut de terre, autre nom du topinambour ;

Autres 
 artichaut (ferronnerie), pointes de fer montées en forme d’artichauts qu'on place sur des pilastres, sur des barrières, pour empêcher de passer. Barres de fer qui ornent depuis 1886 le mur autour du palais Bourbon afin de le protéger contre toute invasion populaire ;
 prénom révolutionnaire, tiré du calendrier révolutionnaire, souvent attribué sous la Terreur ;
 Artichaut, un cheval français.
 Projet Artichaut (CIA, 1951)

Notes 

Prénom révolutionnaire